est la formule brute de plusieurs isomères.

 lansoprazole, numéro CAS , mélange des énantiomères
 dexlansoprazole ou R(+)-lansoprazole, numéro CAS